Ел Параисо, Балнеарио има више значења:

 Ел Параисо, Балнеарио (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Параисо, Балнеарио (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Параисо, Балнеарио (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику